Los términos secular y secularidad hacen referencia a varios artículos:

Tiempo

Lo relativo al siglo:
 juegos seculares (Ludi Saeculares)
 año secular
 crisis secular

Religión

 laico o seglar (oposición semántica a religioso):
 clero secular (oposición semántica a clero regular);
 secularización
 mediatización y secularización
 Anexo:Asociaciones seculares
 instituto secular (oposición semántica a instituto religioso)
 arte secular (oposición semántica a arte sacro o arte religioso)
 literatura secular (oposición semántica a literatura religiosa)
 música profana o música secular (oposición semántica a música sacra o música religiosa)
 brazo secular (los tribunales ordinarios de justicia en el Antiguo Régimen, por oposición semántica a los tribunales eclesiásticos, especialmente a la Inquisición)
 poderes seculares (autoridad civil)
 Estado secular o Estado laico (en la organización del Sacro Imperio Romano Germánico)
 congregación secular o congregación laica o congregación seglar
 orden seglar  u orden terciaria
 Orden Franciscana Seglar